Osoby noszące nazwisko Darżynkiewicz:
 Edward Darżynkiewicz – biofizyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 Olgierd Darżynkiewicz (1923–2000) – generał brygady Sił Zbrojnych PRL, dyplomata, tłumacz, olimpijczyk
 Rafał Darżynkiewicz (ur. 1970) – dziennikarz i komentator sportowy
 Zbigniew Darżynkiewicz (1936–2021) – polsko-amerykański cytolog, cytochemik i histochemik

Przypisy